Brătești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Brătești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Brătești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Brătești (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Brătești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Brătești (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Brătești (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Brătești (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman